Santiago del Teide kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiago del Teide (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Santiago del Teide (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar